Suchdol kan verwijzen naar:
 Suchdol (okres Kutná Hora), gemeente in okres Kutná Hora, Tsjechië
 Suchdol (okres Prostějov), gemeente in okres Prostějov, Tsjechië
 Praag-Suchdol, stadsdistrict en wijk van Praag, Tsjechië